Lemmon ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Lemmon (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Dan Lemmon, Filmtechniker
 Don Lemmon (1968–2006), US-amerikanischer Ernährungswissenschaftler und Buchautor
 Edward John Lemmon (1930–1966), englischer Philosoph und Logiker
 Jack Lemmon (1925–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 John Gill Lemmon (1832–1908), US-amerikanischer Botaniker und Bürgerkriegsveteran
 Robert Stell Lemmon (1885–1964), US-amerikanischer Sachbuchautor
 Sara Plummer Lemmon (1836–1923), US-amerikanische Botanikerin

Lemmon heißt der Ort in den USA
 Lemmon (South Dakota), im Perkins County

Siehe auch:
 Mount-Lemmon-Observatorium, C/2019 U6 (Lemmon)
 Mount Lemmon Survey (MLS), Bestandteil der Catalina Sky Survey 
 Lemon